Lappajärvi bezeichnet

 Lappajärvi, Gemeinde in Finnland
 Lappajärvi (See), See in Finnland
 (2397) Lappajärvi, Asteroid